MKH steht als Abkürzung für:

 Medien Kultur Haus in Wels
 Mess- und Korrektionsmethodik nach Hans-Joachim Haase, siehe Winkelfehlsichtigkeit
 Multikulturhaus in Neu-Ulm
 Muthesius Kunsthochschule in Kiel

Abkürzung